Аманда Ава Кочи (; Милвоки, 16. фебруар 1994), познатија под псеудонимом Ава Макс (-{Ava Max}-), америчка је кантауторка пореклом из Албаније. Њен сингл Sweet but Psycho је дебитовао на првом месту у неколико земаља.

Дискографија

Албуми 

Heaven & Hell (2020)

 A Sweet But Psycho Halloween (2022, EP)

 Diamonds & Dancefloors (2023)

Спотови

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1994.
Људи из Милвокија
Америчке певачице
Албанци у САД
Људи под псеудонимом
ЛГБТ+ музичари